Морковкин — русская фамилия. Известные носители:

 Морковкин, Валентин Иванович (1933—1999) — советский гребец.
 Морковкин, Валерий Вениаминович (1940—2016) — российский учёный-лексикограф.
 Морковкин, Василий Фёдорович (1938—2010) — генерал-майор, командующий пограничными войсками Белоруссии.

См. также 
 Морковкина, Анастасия (род. 1981) — эстонская футболистка.
 Морковкина, Вера Фёдоровна (1913—1995) — советский геолог-петролог.